Mitternachtsruf steht für:
 das Missionswerk Mitternachtsruf
 den Verlag Mitternachtsruf

Mitternachtsruf ist der Name folgender Zeitschriften:
 Mitternachtsruf (Zeitschrift), herausgegeben vom Missionswerk Mitternachtsruf
 The Herald of the Morning (dt. Der Mitternachtsruf), herausgegeben von 1873 bis 1903